Горовосходитель:

 Горовосходитель — шоссейный велогонщик, который хорошо проходит дороги с подъёмом и уклоном.
 Альпинист